Garbage peut faire référence à plusieurs choses :

 Garbage, groupe américain de rock alternatif formé en 1994 ;
 Garbage, premier album de ce groupe sorti en 1995 ;
 Garbage, EP du groupe anglais de musique électronique Autechre sorti en 1995.
 Garbage, film indien de Qaushiq Mukherjee sorti en 2018